Хредле могу бити:

 Хредле (Бероун), насељено мјесто у округу Бероун, Средњочешки крај, Чешка Република
 Хредле (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република